Higginsia är ett släkte av svampdjur. Higginsia ingår i familjen Heteroxyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Higginsia